Битигхайм (Баден) — коммуна в Германии.
 Битигхайм-Биссинген — город в Германии.